Лореш  () — португальська власна назва.

Топоніми

Лореш — муніципалітет.
 Лореш (парафія)